Е́мецк — село (до 1925 года — город) в Холмогорском районе Архангельской области. Административный центр Емецкого сельского поселения.

Село находится на левом берегу реки Емцы выше Усть-Емцы по течению. Емецк расположен на федеральной дороге  «Холмогоры» (Архангельск—Москва).

История 

Село Емецк известно с 1137 года. В XVIII веке Емецк был центром Емецкой трети Двинского уезда Архангелогородской губернии.

В 1894 году в Емецкой волости Холмогорского уезда Архангельской губернии насчитывалось — 2146 человек.

С 1922 года по 1925 год Емецк являлся центром Емецкого уезда. В 1925—1929 годах Емецк входил в состав Архангельского уезда. С 1929 года по 1959 год являлся административным центром Емецкого района, сначала в Северном крае и Северной области, а с 1937 года — в Архангельской области.

15 августа 1965 года в Емецке открылся краеведческий музей. С 1993 года в нём проводились «Рубцовские чтения», с 2010 года работает литературно-музыкальный фестиваль «Под Рубцовской звездой».

Население 

В 2009 году числилось 1441 чел., из них 548 пенсионеров (2009).

Известные уроженцы 
 Село известно как место рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова.
 В селе родился, вырос, являлся первым выпускником сельской школы, фронтовик и художник Николай Иванович Кисляков.

Примечания

Литература 
 Минина Т. В., Шаров Н. В. Емчане. — Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. — 314 с.

Ссылки 
 Село Емецк. История Емецка
 Емецкий район: Подчинённые пункты (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)

Населённые пункты Холмогорского района
Населённые пункты России, утратившие статус города